«Rewelge» (искаж. франц. reveille — сигнал к пробуждению, «подъём!» у военных) — старинная немецкая песня. Впервые была опубликована в сборнике «Волшебный рог мальчика» (1806, I). В её основе — история о мёртвых солдатах, которые наутро после боя возвращаются домой к своим любимым.

История публикации 
Несмотря на то, что ряд позднейших изданий (вслед за составителями «Волшебного рога») в качестве источника песни указывают на некий «летучий листок», без уточнения выходных данных, каких-либо документальных подтверждений его существования не найдено. По мнению различных исследователей, бо́льшая часть произведения была сочинена  или . Как отмечает , лишь первые три строфы были известны устной традиции до выхода «Волшебного рога мальчика». Песня из издания 1845 года, в сравнении с версией 1806 года, включает уже девять новых куплетов, что, в совокупности с их «искусственным» и «сентиментальным» характером, лишний раз говорит в пользу авторства Брентано — фон Арнима.

В музыке 
Музыку к песне создавали такие композиторы, как Армин Кнаб (1914), Георг Киссиг. Особую известность произведение получило в  Густава Малера (1899).

Текст

Примечания 

Песни из сборника «Волшебный рог мальчика»
Песни Германии